Clear, clair en français, peut faire référence à :
 ,
 Clearstream, une affaire,
 ,
 Marque de shampooing anti-pelliculaire d'Unilever
 clear est une commande Unix permettant de supprimer l'affichage des lignes précédentes.

Informatique 

 Clear Linux est la distribution GNU/Linux développée en interne chez Intel
 ClearOS est une distribution GNU/Linux dérivée de CentOS

Toponymes 
 Clear, ville d'Alaska dans le Borough de Denali

Patronyme
Jacob Clear (né en 1985), kayakiste australien